Bora-Bora peut désigner :
 Bora-Bora, île de Polynésie française ;
 Bora-Bora (Polynésie française), commune française de Polynésie française dont dépend l'île éponyme ;
 l'aéroport de Bora Bora ;
 Bora Bora (ketch) ;
 Bora-Bora (cocktail).
 Bora Bora (film), un film franco-italien d'Ugo Liberatore sorti en 1969